Gedaanteverwisselingen (Harry Potter), een schoolvak gegeven op de magische toverschool Zweinstein, uit de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling
Gedaanteverwisseling, een verandering van een lichaam
De Gedaanteverwisseling, een boek van Franz Kafka uit 1915